Kurdistán může znamenat:

 Kurdistán — geokulturní region na Blízkém východě
 Irácký Kurdistán — geokulturní region v Iráku
 Turecký Kurdistán — geokulturní region v Turecku
 Íránský Kurdistán — geokulturní region v Íránu
 Syrský Kurdistán — geokulturní region v Sýrii
 Kurdistánská autonomní republika — autonomní republika v Iráku
 Kurdistán (íránská provincie) — provincie v Íránu
 Kurdistán (osmanská provincie) — bývalá provincie v Osmanské říši
 Kurdistán (újezd) — bývalý újezd v Sovětském svazu (1923-1929)
 Kurdistán (noviny) — první noviny v kurdštině